Devil’s Lake oder Devils Lake ist der Name folgender: 

Orte:
 Devil’s Lake (Michigan), Gemeinde in Michigan
 Devils Lake (North Dakota), Stadt im Ramsey County, North Dakota
 Devil’s Lake Reservation, ehemaliger Name eines Reservats in North Dakota, siehe Spirit Lake North Dakota

Seen:
 Devils Lake (Michigan)
 Devils Lake (Minnesota), im Goodhue County, Minnesota
 Devils Lake (See, North Dakota)
 Devils Lake (Oregon)
 Devil’s Lake (Wisconsin)